David Navarro Expósito (Barcelona, 7 de febrero de 2003) es un futbolista español que actualmente juega en el Club Deportivo Atlético Baleares de Primera Federación.

Trayectoria 
Formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona donde jugó durante años, dejó finalmente el club en 2019, pasando al Club Atlético de Madrid que lo fichó para su equipo juvenil.  En el 2021 debutó en la Liga Juvenil de la UEFA donde fue considerado uno de los 3 mejores jugadores de la Youth League en el mes de octubre de ese mismo año.

En 2022 alcanzó las semifinales de la Youth League perdiendo ante el Salzburgo por 0-5. Poco más tarde al finalizar su contrato, decidió no continuar en el Club Atlético de Madrid, finalmente el 3 de agosto fichó por el Club Deportivo Atlético Baleares.

Selección 
En 2022 fue convocado por la Selección de fútbol sub-19 de España para jugar contra Austria y Dinamarca.

Referencias 

Futbolistas de Barcelona
Futbolistas del Club Deportivo Atlético Baleares
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de España